O Campeonato Nacional de Corta-Mato é a mais importante prova de corta-mato de Portugal, e a mais antiga e uma das principais competições do atletismo português. Criada em 1911, é actualmente organizada pela Federação Portuguesa de Atletismo.

Francisco Lázaro, primeiro maratonista olímpico português, participou na primeira edição desta prova, em 1911.

Edições do campeonato nacional de corta-mato (masculino e feminino)

Palmarés

Palmarés por clube (Masculino)

Palmarés por clube (Feminino)

Ligações externas 
 Página oficial da Federação Portuguesa de Atletismo

Competições de atletismo de Portugal